Hans Karl Peterlini – professore universitario e scrittore italiano
 Martina Peterlini – sciatrice alpina italiana
 Oskar Peterlini – politico italiano